Kogelbron (Oostenburgerpark)
 Kogelbron (RAI Amsterdam)